Кава — напій
 Кава — сорт каталонського вина
 Кава — інша назва перцю п'янкого (Piper methysticum), а також напою з його коріння

Прізвище 

 Кава Віктор Іванович (1937—2004) — український дитячий письменник.
 Едвард Кава ( 1978) — римо-католицький священик, конвентуальний францисканець; 13 травня 2017 року призначений єпископом-помічником Львівської архідієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні і титулярним єпископом Цілібії.
 Себастьян Кава

Географічні об'єкти 

 Кава — місто в Судані.
 Кава-де'-Тіррені — місто в Італії.
 Кава — річка в Росії, притока Тверці

Астрономічні об'єкти 
 505 Кава — астероїд головного поясу.

Інше 
 Кава — те саме, що ґава.
 Кава — те саме, що галка.